Adelstetten ist der Name folgender Orte:

 Adelstetten (Ainring), Gemeindeteil der Gemeinde Ainring im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land in Bayern
 Adelstetten (Alfdorf), Weiler im Gemeindeteil Pfahlbronn der Gemeinde Alfdorf im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg